Meltdown est un mot anglais signifiant « fonte » (au sens de « fusion » en physique).

Œuvres 

musique
 Meltdown, un album live publié en 1998 par le groupe de heavy metal britannique Judas Priest ;
 Meltdown, un album publié en 2001 par le groupe Massacre ;
 Meltdown, un album publié en 2004 par le groupe de rock  irlandais Ash ;
 Meltdown, une chanson de Stromae sortie en 2014 ;

télévision
 Meltdown, un téléfilm de Jeremiah S. Chechik ;

littérature
 Meltdown (2009), un livre de Thomas Woods.

Autres 
Meltdown peut aussi désigner :
 Meltdown, une vulnérabilité matérielle touchant principalement les microprocesseurs Intel x86 rendu publique en  ;
 Meltdown, le nom de code d'une super-héroïne liée aux X-Men appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Meltdown, une chaîne de bars dédiés aux jeux vidéo.

Voir aussi 
 Meltdown Festival, un festival de musique qui se tient annuellement à Londres